Sparassidaceae är en familj av svampar. Sparassidaceae ingår i ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sparassidaceae